Андроник Комнин (грчки: Ἀνδρόνικος Κομνηνός; око 1108. - август 1142), био је византијски севастократор, син цара Јована II. Припадао је династији Комнин.

Биографија 
Андроник је био син Јована II Комнина, византијског цара (1118—1143) и његове жене Ирене, ћерке угарског краља Ладислава I. Рођен је 1108. или 1109. године као треће дете. Вероватно је титулу севастократора добио 1122. године када је његов старији брат Алексије проглашен за очевог савладара. Титуле севастократора добила су и његова млађа браћа, Исак и Манојло. Андроник је рано био укључен у војне акције свога оца. Први рат у коме је учествовао је Византијско-угарски рат (1127—1129) у коме су учествовали и Срби под архижупаном Урошем I. Као и његова браћа, и Андроник учествује у ратовима свога оца против Селџука у Малој Азији. Михаило Италик и Теодор Продром Млађи славе његове војничке способности и пореде га са митским херојима из Илијаде. Умро је августа 1142. године, убрзо након смрти свога старијег брата Алексија. Браћа су заједно учествовала у походу свог оца против Јерменског краљевства Киликије, али у Аталеји је Алексије изненада умро. Андроник га је надживео само кратко. Јован је довршио поход и тела својих синова је однео у Цариград где су сахрањени у манастиру Пантократора.

Породица 
Андроник се око 1124. године оженио Иреном чије је порекло непознато. Теодор Продром Млађи описује је у својим песмама. Андроник је са Иреном имао неколико деце:
 Марију Комнин, која се оженила најпре Теодором Дасиотом, а касније Јованом Кантакузином.
 Јован Дука Комнин (умро 17. септембра 1176), византијски дукс Кипра, отац јерусалимске краљице Марије Комнин. Погинуо је у бици код Мириокефалона.
 Теодора Комнин (умрла 2. јануара 1184), удата за Хенрија II од Аустрије.
 Евдокија Комнин, удата за Михаила Габраса, познатија као љубавница Андроника I Комнина.
 Алексије Комнин, оженио Марију Дукину са којом је имао ћерку Евдокију и два сина која су рано умрла. Удовица Манојла Комнина, Марија Антиохијска, била му је љубавница. Био је регент Манојловог сина Алексија II.

Породично стабло

Извори 
 Cawley, Charles (14 February 2011), Byzantium 1057-1204:, Medieval Lands database, Foundation for Medieval Genealogy, retrieved August 2012
 Varzos, Konstantinos (1984). Η Γενεαλογία των Κομνηνών [The Genealogy of the Komnenoi] (PDF) (in Greek) A. Thessaloniki: Centre for Byzantine Studies, University of Thessaloniki. pp. 357–379

Рођени 1108.
Умрли 1142.
Династија Комнина
Севастократори